Biele bezeichnet:

 deutscher Name der Biała Lądecka, Nebenfluss der Glatzer Neiße in Polen
 deutscher Name der Biała Głuchołaska/Bělá, Nebenfluss der Glatzer Neiße in Tschechien und Polen
 ein Dorf im osttimoresischen Suco Bobometo, Subdistrikt Oesilo, Distrikt Oecusse, siehe Bobometo

Biele ist der Familienname folgender Personen:
 Hartmut Biele (1951–2022), höherer Beamter im sächsischen Staatsdienst
 Peter Biele (1931–2021), deutscher Schauspieler, Schriftsteller, Hörspielautor und -sprecher

Siehe auch:
 Biehle
 Bile
 Biela
 Bělá
 Biała